Indra puede referirse a
Indra, el dios principal de la cultura védica (previa al hinduismo) en la India;
Uno de los dos hijos del sabio de los seis caminos en la serie Naruto lleva ese nombre
Red de Indra, metáfora utilizada en el budismo.
Indra Sistemas, empresa de Tecnologías de la Información española.
Indra (insecto), género de insecto en la familia Pyrrhocoridae.